Игумен Игнатий (в миру Оксенович-Старушич; ум. 30 октября 1651) — иеромонах Киевской митрополии Константинопольского патриархата, мыслитель, профессор и ректор Киево-Могилянской академии, игумен Киевского Выдубицкого монастыря.

Биография 
Образование получил вне Речи Посполитой, возможно, обучался в Острожской академии.

В 1639 году из Винницы в Гощу была перенесена школа, действовавшая под эгидой Киевского коллегиума; при этом Игнатий был назначен её ректором и пробыл в этой должности до 1640 года.

В октябре 1639 году встал во главе посольства, направленного в Москву митрополитом Петром Могилой.

Был преподавателем Киево-Могилянской академии.

В 1641 году назначен игуменом Братского Богоявленского монастыря в Киеве.

Составил «Казанье погребовое» надгробное слово о князе Илье Четвертинском, изданном в Киеве в 1641 году.

В 1642 году переведён в Выдубицкий Михайловский Киевский монастырь.

В 1642 году был участником Собора в Яссах.

Известен преданностью православию и даром проповедничества.

12 июля 1650 года избран епископом-коадъютором Мстиславским, однако скончался 30 октября 1651 года в сане иеромонаха.

Примечания

Литература 
 

Персоналии по алфавиту
Православное духовенство Речи Посполитой
Иеромонахи Константинопольской православной церкви
Ректоры Киево-Могилянской академии
Персоналии:Киево-Братский Богоявленский монастырь
Персоналии:Выдубицкий монастырь